Live Cream — концертный альбом британской рок-группы Cream, выпущен в 1970 году.

Об альбоме 
Диск составлен из 4-х живых исполнений 1968 г. и одной студийной записи 1967 года.

 «Sleepy Time Time» записана 9 марта.
 «N.S.U.» и «Sweet Wine» записаны 10 марта 1968 года в Винтерленде, Сан-Франциско. 
 «Rollin’ and Tumblin’» записана 7 марта 1968 в Западном Филлморе, Сан-Франциско. 
 «Lawdy Mama»  — студийная запись сессии альбома Disraeli Gears, 1967 год.

Список композиций 
 «N.S.U.» (Bruce) — 10:15
 «Sleepy Time Time»(Bruce/Godfrey) — 6:52
 «Sweet Wine» (Baker/Godfrey) — 15:16
 «Rollin’ and Tumblin’» (Waters) — 6:42
 «Lawdy Mama» (Народная, исп Клэптон) — 2:46

Ссылки 
 Live Cream на discogs.com

Концертные альбомы 1970 года
Альбомы Cream
Альбомы Джека Брюса
Концертные альбомы Polydor Records
Концертные альбомы Atco Records